wrs – codice ISO 639-3 della lingua waris
 WRS – cantante rumeno